Ekotendr je zkrácené označení pro výběrové řízení týkající se tzv. ekologických činností. V českém mediálním prostředí označuje zejména tyto zakázky:
 Státní zakázka na sanaci starých ekologických zátěží, výběrové řízení vyhlášené Ministerstvem financí České republiky v prosinci 2008
 Pražský ekotendr, výběrové řízení hlavního města Prahy na desetileté nakládání s pražským komunálním odpadem či čištění města, diskutované v roce 2011